

Biografia 
Era figlio del re Ferdinando III di Castiglia e della seconda moglie Giovanna di Dammartin.

Era il figlio primogenito della coppia ma avendo avuto suo padre, dal precedente matrimonio con Beatrice di Svevia, già sei figli maschi che gli sopravvissero, aveva ben poche speranze di poter ereditare un giorno la corona di Castiglia.

Alla morte di Ferdinando III nel 1252 quindi, Ferdinando con la madre Giovanna lasciò la terra natale per raggiungere le proprietà della famiglia materna in Francia.

Grazie all'eredità di sua madre, Ferdinando divenne conte di Aumale, Barone di Montgomery e di Noyelles-sur-Mer, conte di Dammartin e di Ponthieu. Nel 1259, mentre era ancora in vita sua madre, avanzò pretese ereditarie anche sulla contea di Boulogne dopo che la cugina di Giovanna era morta senza eredi diretti. Il Parlamento di Parigi si pronunciò tuttavia a favore di un altro pretendente erede.

Nel 1256 sposò la signora d'Épernon, Laura di Montfort (?-ca. 1270), figlia del conte titolare di Tolosa, dal 1218, Amalrico di Montfor (1195-1241) e di Beatrice del Viennese, da cui ebbe un figlio:
, da cui ebbe un figlio:
Giovanni di Ponthieu (ca. 1264- Courtrai, 11 luglio 1302) che, dall'anno della nascita, fu Conte di Aumale, assieme alla nonna, Giovanna (sino al 1279 e poi solo), e Barone di Montgomery e di Noyelles-sur-Mer. Nel 1279, alla morte della nonna, la contea di Ponthieu fu assegnata alla zia  Eleonora di Castiglia, regina consorte d'Inghilterra; dopo la sentenza definitiva della corte di Amiens, del 1281, Giovanni rinunciò al Ponthieu, in cambio di 14.000 livres. Giovanni sposò la signora di Quittebœuf e di Fontaine-Guérard, Ida di Meullent (? -16 gennaio 1324), wedova di Roberto Signore d'Argies, figlia di Amalrico II di Meullent, Barone di Queue-en-Brie e di Gournay-sur-Marne, e Signore di Noyon-sur-Andelle, di La Croix-Saint-Leuffroy, di Fontaine-Guérard e di Roissy e della moglie, Margherita di Neufbourg, da cui ebbe due figli:
Laura di Ponthieu (? -dopo il 1303), che sposò Guido VI di Mauvoisin (? -1311), Signore di Rosny, figlio di Guido V di Mauvoisin Signore di Rosny e della moglie Isabella di Mello
Giovanni di Ponthieu (?- 16 gennaio 1342), che, dal 1302, fu Conte di Aumale, Barone di Montgomery e Signore d'Épernon, di Noyelles-sur-Mer e di Fontaine-Guérard, che, verso il settembre 1319, sposò Caterina d'Artois (1296-Normandia, novembre 1368), figlia di Filippo d'Artois Signore di Conches e della moglie Bianca di Bretagne, da cui ebbe due figli:
Bianca di Ponthieu (? -12 aprile 1387), contessa di Aumale, e signora di Montgomery, di Mesles-sur-Sarthe, di Gouffer, di Vigues d'Aubigny, di Noyelles-sur-Mer, di Hiermont, di Noyellette e di Pontailler, che, nel 1341 circa, sposò Giovanni V d'Harcourt (?-davanti a Rouen, 8 gennaio 1355), Conte d'Harcourt, Visconte di Châtellerault, Signore d'Elbœuf, figlio di Giovanni IV d'Harcourt, Conte d'Harcourt e della moglie Isabella di Parthenay
Giovanna di Ponthieu (? -30 maggio 1376), Signora d'Épernon, che sposò il conte di Vendôme e Signore di Castres, Giovanni VII (?-Montpellier febbraio 1364), figlio di Burcardo VII, conte di Vendôme e della moglie, Alice di Bretagna

Ascendenza

Note

Voci correlate 
Regno di Castiglia

Ferdinando